Друевский сельский Совет — административная единица на территории Браславского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Друя.

Состав 
Друевский сельсовет включает 74 населённых пункта:
 Альбиновщина — деревня
 Антоново — деревня
 Бабышки — деревня
 Бандури — хутор
 Барановщина — деревня
 Барбаришки — деревня
 Бернатовщина — деревня
 Борки — хутор
 Боровые — хутор
 Бугры — хутор
 Буковщина — хутор
 Вальтины — деревня
 Василёво — хутор
 Верды — деревня
 Войса — деревня
 Войты — деревня
 Глубощина — деревня
 Девели — деревня
 Деликаторы — деревня
 Демьяны — деревня
 Детковцы — деревня
 Домбровово — деревня
 Залесные — хутор
 Друйка — деревня
 Друйск — деревня
 Друя — агрогородок
 Залесье — деревня
 Заполье — деревня
 Инели — хутор
 Исачки — хутор
 Кадаронцы — деревня
 Кирилино — деревня
 Климповщина — деревня
 Коковщина — деревня
 Кондерщина — деревня
 Коноваловщина — деревня
 Коноплянщина — деревня
 Кочерги — деревня
 Красногорка — хутор
 Кривовщина — деревня
 Кропишки — деревня
 Кяпсни — деревня
 Лозовка — хутор
 Луги — деревня
 Лукьянцы — хутор
 Ляды — хутор
 Мальки — деревня
 Минейты — деревня
 Надречье — деревня
 Оплиса 1 — деревня
 Оплиса 2 — деревня
 Пановка — хутор
 Песчанка — деревня
 Почта Абабье — деревня
 Редкуны — деревня
 Репенщина — деревня
 Русцы — деревня
 Рыжевщина — хутор
 Саути — хутор
 Сметановщина — деревня
 Смульки — деревня
 Стефаново — хутор
 Струневщина — деревня
 Сурмачево — деревня
 Сухаревщина — хутор
 Тороповка — хутор
 Турчилово — деревня
 Устронь — хутор
 Федоринки — деревня
 Чернево — деревня
 Чернявщина — деревня
 Шаркели — хутор
 Шафраново — хутор
 Яя — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Безназванное — деревня
 Бильдюги — хутор
 Вальтиновщина — хутор
 Горавки 1 — деревня
 Леповка — хутор
 Рогалёво — деревня
 Телеши — хутор

См. также 
 Браславский район

Примечания

Ссылки 
 Браславский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Браславского района